Das International Country Cuneo 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Cuneo. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 27. Juni bis 3. Juli 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Cuneo